Кубок Казахстану з футболу 2019 — 28-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Титул вдруге здобув Кайсар.

Календар

Груповий раунд 
Матчі пройшли з 19 по 27 березня 2019 року.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 квітня 2019

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 травня 2019

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 травня/19 червня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 
 Офіційний сайт 

2019
Казахстан
2019 у Казахстані